перенаправление Королевство Тондо